Вільгельм Людвіг: ():

 Вільгельм Людвіг (футболіст) — австрійський футболіст, що грав на позиції захисника.
  (1901—1959) — німецький зоолог і генетик.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок